Scharnagl ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Scharnagl (1877–1955), deutscher Bischof und Politiker (BVP)
 August Scharnagl (1914–2007), deutscher Musikpädagoge und Musikforscher
 Dieter L. Scharnagl (1941–2015), deutscher Motorsport-Journalist
 Karl Scharnagl (1881–1963), deutscher Politiker (CSU)
 Martin Scharnagl (* 1988), österreichischer Musiker und Komponist
 Theobald Scharnagl (1867–1943), Abt des Klosters Osek
 Wilfried Scharnagl (1938–2018), deutscher Journalist und Politiker (CSU)

Siehe auch:
 Scharnagel